Ray puede referirse a:

Nombre 
 Ray, apócope de Raymond, nombre propio masculino.

Personajes 
 Ray Charles (1930-2004), cantante, pianista y artista.
 Ray Bradbury (1920-2002), escritor estadounidense.

Apellido 
 Ray, apellido.

Personajes 
 John Ray (1627-1705), botánico inglés - abrev. Ray.
 Satyajit Ray (1921-1992), director cinematográfico hindú.

Seudónimos 
 Man Ray (1890-1976), pintor y fotógrafo estadounidense.
 Nicholas Ray (1911-1979), director cinematográfico estadounidense.

Botánica 
 Abreviatura científica para el botánico John Ray (1627-1705).

Cine 
 Ray (2004), dirigida por Taylor Hackford.

Cómic 
 Ray, cómic.

Música 
 Ray (banda), banda española de synth pop.
 Ray (1999), álbum de L'Arc~en~Ciel.
 Ray (2005), canción de Millencolin.

Toponimia 
 Ray, Alabama, EE. UU.
 Ray, Arizona, EE. UU.
 Ray, Dakota del Norte, EE. UU.
 Ray, Rayy o Rey, actualmente Chahr-e-Rey, barrio periférico de Teherán.

Anime 
 Ray Kon , Personaje del manga y anime Beyblade.
 Ray, personaje del manga y anime The Promised Neverland.